Горбатов Борис Леонтійович (* 15 липня 1908 — † 26 січня 1954) — український радянський письменник, сценарист, секретар Спілки письменників СРСР
 Горбатов Валерій Миронович (*27 червня 1955 р.) — український політик
 Горбатов Олександр Васильович (*21 березня 1891 (за старим стилем 9 березня 1891)  — †7 грудня 1973, Москва)  — радянський воєначальник, сьомий командувач ПДВ СРСР
 Горбатов Павло Анатолійович (1945-2011) — доктор технічних наук, лауреат Державної премії України

 Горбатов — місто в Росії, в Павловському районі Нижньогородської області
Російські прізвища